248 км (248-й кілометр; Двісті сорок восьмий кілометр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні зупинні пункти та платформи 

 248 км — зупинний пункт Одеської залізниці в с. Піщанське Новоукраїнського району Кіровоградської області.
 248 км — зупинний пункт Південної залізниці в Кременчуцькому районі Полтавської області.